La Formula Renault 2.0 Alps 2012 è stata la seconda edizione del campionato Formula Renault 2.0 Alps. Ha avuto inizio il 24 marzo sul Circuito di Monza e si è conclusa il 21 ottobre a Barcellona, dopo quattordici gare suddivise in sette tappe. Rispetto alla stagione precedente escono dal calendario Paul Ricard e Hungaroring per fare spazio a Mugello e Barcellona.

Piloti e team

Calendario e risultati

 1 Nella sessione di qualifiche sul circuito di Pau i piloti sono stati divisi in due gruppi, pertanto sia Paul-Loup Chatin che Norman Nato ottengono il punto che viene assegnato a chi ottiene il miglior tempo durante la sessione.

Classifiche

Campionato Piloti

Note 

2012